Менлі-Гот-Спрінгс (Аляска) (англ. Manley Hot Springs) — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Юкон-Коюкук штату Аляска.
 Майкл Менлі, Майкл Норман Менлі (англ. Michael Norman Manley) — ямайський державний і політичний діяч, прем'єр-міністр Ямайки (1972—1980 і 1989—1992).
 Дороті Менлі, Дороті Гледіс Менлі (англ. Dorothy Gladys Manley; у першому шлюбі — Голл (англ. Hall); у другому шлюбі — Парлетт (англ. Parlett); 29 квітня 1927 — 31 жовтня 2021) — британська легкоатлетка, олімпійька призерка, чемпіонка Європи.
 Менлі (Айова), Менлі (англ. Manly) — місто (англ. city) в США, в окрузі Ворт штату Айова.
 Менлі (Небраска), Менлі (англ. Manley) — селище (англ. village) в США, в окрузі Кесс штату Небраска.
 Менлі Ланіер Картер (англ. Manley Lanier «Sonny» Carter, Jr.; 15 серпня 1947, Мейкон — 5 квітня 1991, Брансвік) — астронавт НАСА.
 Норман Менлі, Норман Вашінгтон Менлі (англ. Norman Washington Manley) — політичний і державний діяч Ямайки.